Az 1977-es 1. divisjon volt a 33. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Lillestrøm volt. A szezont újra a Lillestrøm csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Trygve Johannessen (Viking) – 17 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok